Mossala peut désigner :

 Mossala, une île en Finlande ;
 Mossala, un village d'Houtskär en Finlande.